

Régionalisme
 Montagnard (et, plus largement, habitant) du Jura français et suisse.

Patronyme
 Barthélemy Montagnon, (1889-1969), était un homme politique français.
 Frédéric Montagnon, (1976- ) est un entrepreneur français du secteur informatique.
 Germaine L'Herbier-Montagnon, (1895-1986), était une infirmière-pilote militaire française.
 Pierre Montagnon, (1931- ), est un militaire et essayiste français.
 Yvette Montagnon (1924-1967), plus connue sous le nom de Ida Presti, fut une guitariste française qui joua en duo avec Alexandre Lagoya.

Entreprise 
 Montagnon, faïencerie à Nevers

Homonymie
Homonymie de patronyme